

Aviazione
Vedi Lockheed Electra
Lockheed L-10 Electra
Lockheed L-12 Electra Junior
Lockheed L-14 Super Electra
Lockheed L-188 Electra

Geografia
 Electra – comune del Texas (Stati Uniti)

Musica
 Electra – gruppo musicale progressive rock tedesco
 Electra – singolo dei Dio

Personaggi immaginari
 Electra – personaggio di Nadia - Il mistero della pietra azzurra
 Electra – personaggio del musical rock Starlight Express
 Electra – personaggio del musical rock Cats

Persone
 Carmen Electra – attrice e cantante statunitense

Altro
 Buick Electra – autovettura

Pagine correlate
Elektra (disambigua)
Elettra
HMS Electra